A Santiago (spanyol: Szent Jakab) a következő településeket jelentheti:

 Santiago de Chile, Chile fővárosa
 Santiago de Compostela, város Észak-Spanyolországban, zarándokhely
 Santiago de Querétaro, város Mexikóban, Querétaro állam fővárosa
 Santiago do Cacém, város Portugáliában, Setúbal kerületben
 Santiago de Cuba, Kuba második legnagyobb városa
 Santiago del Estero, város Argentínában, a vele azonos nevű tartomány székhelye
 Santiago de los Caballeros, város a Dominikai Köztársaságban, Santiago tartomány fővárosa
 Santiago, város a Fülöp-szigeteken
 Santiago, település az USA Washington államában
 Santiago-sziget, a Zöld-foki Köztársaság egyik szigete